Demurrage bezeichnet:

 Demurrage (Seefahrt), Liegegebühr für Schiffe
 eine Verfallsgebühr auf Geld, siehe umlaufgesichertes Geld